Filskov (plaats), plaats in Denemarken
 Filskov (parochie), parochie in Denemarken